Котиньяк:

 Котиньяк — город во Франции в департаменте Вар.
 Котиньяк (кантон) — упразднённый кантон во Франции.
 Котиньяк (десерт) — айвовый мармелад родом из французского города Орлеана.